Хокотепек има више значења:

 Општина Хокотепек (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Хокотепек (Хокотепек, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику